Příjmení Schiffer nosí více různých osobností:

 András Schiffer (* 1971) – maďarský politik
 Claudia Schiffer (* 1970) – německá modelka

Podobné příjmení 
 Schieffer